

Geografia

Francia 
 Prez – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Prez-sous-Lafauche – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)

Svizzera 
 Prez-vers-Noréaz – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Prez-vers-Siviriez – ex comune ora frazione di Siviriez, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)

Persone 
 François de Prez – vescovo svizzero della prima metà del XV secolo-1511

Pagine correlate 
 Fourie du Preez (1982) – rugbista sudafricano
 Pretz-en-Argonne – comune francese nel dipartimento della Mosa (Grand Est)